Овчинниково — село в Хасанском районе Приморского края, входит в Барабашское сельское поселение.

Географическое положение 
Овчинниково расположено на реке Барабашевке, в 28 км от её впадения в Амурский залив. Село связано автомобильной дорогой длиной 11 км с трассой  Раздольное — Хасан. Расстояние до райцентра, посёлка Славянка, по дороге составляет 58 км, до Владивостока — около 140 км. Ближайшая железнодорожная станция Приморская расположена в 23 км к югу в посёлке Приморский.

История 
Дата основания села — 1898 год. Существует две гипотезы происхождения названия села: по одной из них оно было названо в честь русского офицера, проводившего топографическую съёмку местности и изыскательские работы под таможенный пост, по другой — в честь купца Овчинникова Николая Афанасьевича.

В 1910 году открылась школа. В 1929 году на базе села был основан колхоз «Им. Ворошилова», с 1957 года переименованный в колхоз «им. Овчинникова», — Овчинникова Григория Семёновича Героя Советского Союза, повторившего подвиг Александра Матросова. В 1960 году колхоз был реорганизован в совхоз.

Население

Примечания

Ссылки 
 История села Овчинниково 
 Барабашское сельское поселение 

Населённые пункты Хасанского района